Dolina Górnego Hronu, słow. Horehronie – region Słowacji 
 Horehronie – singel Kristíny